Crystal Beach ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Crystal Beach (Arizona)
 Crystal Beach (Florida)
 Crystal Beach (Maryland)
 Crystal Beach (Michigan)
 Crystal Beach (New York)
 Crystal Beach (Texas)
 Crystal Beach (Vermont)

in Kanada:
 Crystal Beach (Fort Erie, Ontario)
 Crystal Beach (Ottawa, Ontario)

 Crystal Beach (Freizeitpark) in Crystal Beach (Fort Erie, Ontario)